AHT steht für:
 American Hairless Terrier, eine nicht von der FCI anerkannte Hunderasse aus den Vereinigten Staaten
 Anchor Handling Tug, ein Schiffstyp, siehe Ankerziehschlepper
 AHT Cooling Systems (Austria Haustechnik), ein österreichischer Kühltruhenhersteller

 Antihormontherapie, ein Therapieverfahren bei bestimmten Krebsarten, siehe Hormontherapie
 Anti-Hyaluronidase-Test, eine serologische Reaktion zum Nachweis von Streptokokken-Antikörpern

 Amchitka Island Airport (IATA-Code), Flughafen in Amchitka, Alaska

 aktive Wirtsübertragung (engl. active host transmission), siehe Wirt_(Biologie)

aHT steht für:
 Arterielle Hypertonie

Aht steht für:
 Aht-Stämme, eine der Bezeichnungen für die Bands der Nuu-chah-nulth, Süd-Wakash sprechende Indianer der Westküste Nordamerikas

aht steht für:
 Ahtna (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der athapaskischen Sprachen

Abkürzung